Ger Beukenkamp (1946), Nederlands toneelschrijver
 Greet Beukenkamp (1939), Nederlands schrijfster
 Marco Beukenkamp (1963), Nederlands atleet
 Roy Beukenkamp (1968), Nederlands voetballer